Calcagni – plurale di calcagno
Antonio Calcagni – scultore e fonditore italiano
Patrick Calcagni – ciclista su strada svizzero
Stefano Calcagni – calciatore italiano
Tiberio Calcagni – scultore e architetto italiano